Il doppio  del GDF SUEZ Grand Prix 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Alizé Cornet e Janette Husárová erano le detentrici del titolo, ma la Husarova non ha partecipato quest'anno.Solo la Cornet ha partecipato facendo coppia con Eléni Daniilídou, ma ha perso al 1º turno contro Sharon Fichman e Katalin Marosi.

Alisa Klejbanova e Monica Niculescu hanno battuto in finale 6-4, 7-6(5)  Al'ona Bondarenko e Kateryna Bondarenko.

Teste di serie

  Alisa Klejbanova /  Monica Niculescu (campionesse)
  Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (finale)

  Lucie Šafářová /  Galina Voskoboeva (quarti; ritirate)
  Edina Gallovits /  Shahar Peer (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

GDF SUEZ Grand Prix 2009